Негован може да се отнася за следните селища:

 Негован, село в Столична община, област София, България;
 Негован, днес Фламбуро, село в дем Лерин, Западна Македония, Гърция;
 Негован, днес Ксилополи, село в дем Лъгадина, Централна Македония, Гърция.

Вижте също:
 Негованци
 Неговановци
 Негованка